Kostel svatého Pankráce je název více kostelů zasvěcených sv. Pankráci:

v Česku
 Kostel svatého Pankráce (Jítrava) – v osadě Jítrava části obce Rynoltice v okrese Liberec
 Kostel svatého Pankráce (Praha) – ve čtvrti Pankrác v katastrálním území Nusle v Praze

v zahraničí
 San Pancrazio (Řím) – bazilika v Římě v Itálii

Externí odkazy